Fireworks (fuochi d'artificio in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Fireworks – film del 1947 diretto da Kenneth Anger
Fireworks Entertainment – casa di produzione cinematografica canadese

Informatica 
Adobe Fireworks – software per la grafica web

Musica

Gruppi musicali
Fireworks – gruppo musicale di musica cristiana statunitense formatosi nel 1976
Fireworks – gruppo musicale garage rock statunitense formatosi nel 1993
Fireworks – gruppo musicale pop punk statunitense formatosi nel 2006

Album
Fireworks – album di José Feliciano del 1970
Fireworks – album dei Bonfire del 1987
Fireworks – album di Christine Lakeland) del 1989
Fireworks E.P. – EP degli Embrace del 1997
Fireworks – album degli Angra del 1998
Fireworks (Singles 1997-2002) – raccolta degli Embrace del 2002

Singoli
Fireworks – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1982
Fireworks – singolo degli Animal Collective del 2007
Firework – singolo di Katy Perry del 2010
4th of July (Fireworks) – singolo di Kelis del 2010
Fireworks – singolo di Purple Disco Machine feat. Moss Kena e The Knocks del 2021